Wirye-dong kan syfta på:
Wirye-dong, Hanam, en stadsdel i Hanam, Gyeonggi, Sydkorea
Wirye-dong, Seoul, en stadsdel i Seoul, Sydkorea
Wirye-dong, Seongnam, en stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, Sydkorea